Il singolare del Tasmanian International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Leila Meskhi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julie Halard-Decugis ha battuto in finale 6–1, 6–2 Mana Endō.

Teste di serie

  Judith Wiesner (quarti di finale)
  Barbara Paulus (primo turno)
  Yayuk Basuki (secondo turno)
  Yone Kamio (primo turno)

 Kyōko Nagatsuka (primo turno) 
 Sabine Hack (secondo turno) 
 Elena Lichovceva (secondo turno) 
 Ai Sugiyama (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1996